Marcel Granollers e David Marrero erano i detentori del titolo, ma Granollers ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Marrero ha fatto coppia con Nenad Zimonjić, perdendo nei quarti di finale da Elias e Mikael Ymer.

Julian Knowle e Philipp Petzschner hanno sconfitto in finale Sander Arends e Matwé Middelkoop col punteggio di 6–2, 3–6, [10–7].

Teste di serie 

  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (primo turno)
  David Marrero /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)

<li>  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (quarti di finale)
<li>  Jérémy Chardy /  Nicholas Monroe (ritirati)

Alternate 

   Isak Arvidsson /  Fred Simonsson (primo turno)

Wildcard 

  Johan Brunström /  Andreas Siljeström (primo turno)

<li>  Elias Ymer /  Mikael Ymer (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Swedish Open 2017